RJF steht als Abkürzung für:
 Raymond James Financial, US-amerikanischer Finanzdienstleistungskonzern
 Reichsjugendführung

RjF steht für:
 Reichsbund jüdischer Frontsoldaten

RJF